

Geografia 
 
 Buford – area non incorporata dell'Arkansas
 Buford – città della Georgia
 Buford – località del Kentucky
 Buford – area non incorporata del Dakota del Nord
 Buford – census-designated place dell'Ohio
 Buford – area non incorporata della Carolina del Sud
 Buford – località della contea di El Paso, Texas
 Buford – località della Contea di Mitchell, Texas
 Buford – area non incorporata della Virginia
 Buford – area non incorporata del Wyoming
 Fort Buford – ex base militare nel Dakota del Nord